Kapr ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kapr (1918–1995), deutscher Kalligraf, Typograf, Hochschullehrer
 Jan Kapr (1914–1988), tschechischer Komponist

Siehe auch:
 Kaper (Begriffsklärung)